Montes de Toledo (gebergte), een gebergte/bergketen in Spanje
 Montes de Toledo (comarca), een comarca in de Spaanse provincie Toledo